Blaeser ist der Familienname folgender Personen:

 Cläre Blaeser (1900–1996), deutsche Politikerin (FDP)
 Gustav Blaeser (1813–1874), deutscher Bildhauer
 Julius Blaeser (1814–1834), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule, Bruder von Gustav Blaeser

Siehe auch:
 Bläser
 Bleser